

Cinema 
 Blue River – film del 1995 diretto da Larry Elikann

Geografia 
 Canada
 Blue River – città della Columbia Britannica
 Stati Uniti d'America
 Blue River – città della Contea di Summit, Colorado
 Blue River – villaggio della Contea di Grant, Wisconsin

Altro 
 Blue River – romanzo di May I. Cherry (Mariangela Cerrino) del 1966
 Blue River – album di Eric Andersen del 1972